L'édition 2001 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series. Alberto Martín remporte l'épreuve de simple, Donald Johnson et Jared Palmer celle de double.

Lauréats 
Alberto Martín remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Guillermo Coria. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. 

En double, les Américains Donald Johnson et Jared Palmer remportent leur  ensemble en battant en finale la paire espagnole Feliciano López - Francisco Roig. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2001
Majorque
Sport en Espagne en 2001
Majorque
Majorque